Хэрроу ():
 Хэрроу — частная школа в Лондоне.
 Хэрроу, Дэн (род. 1962) — псевдоним итальянского певца и фотомодели Стефано Зандри.
 «Доктор Хэрроу» — австралийский телесериал, выходящий с 2018 года.

См. также